Бурмістрова () — жіноча форма російського прізвища Бурмістров.

Відомі носії 
 Бурмістрова Ганна Вікторівна (* 1977) — українська гандболістка, призер Олімпійських ігор.
 Бурмістрова Ганна Олександрівна (* 1986) — російська спортсменка, п'ятиразова паралімпійська чемпіонка з біатлону.
 Бурмістрова Катерина Володимирівна (* 1979) — заслужений майстер спорту України, багаторазова переможниця і призерка чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби.
 Бурмістрова Наталія Михайлівна (1918 - 2008) — російська радянська актриса, народна артистка СРСР.

Також 
 Бурмистров